Французьке вторгнення в Португалію (1807)
 Французьке вторгнення в Португалію (1809)